Župnija Kostanjevica je lahko:

 Župnija Kostanjevica na Krki, Škofija Novo mesto
 Župnija Nova Gorica - Kapela (Kostanjevica pri Novi Gorici), Škofija Koper
 Župnija Kostanjevica na Krasu, Škofija Koper